Classement mondial des joueurs de snooker pour l'année 2008-2009. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2006-2007 et 2007-2008).

Notes et références 

2008-2009
Classements 2008-2009
Classements 2008-2009